

Architettura 
Tromba – elemento architettonico.

Cinema
Tromba – film del 1949 diretto da Helmut Weiss.

Musica 
Tromba – strumento musicale della famiglia degli ottoni;
Tromba – registro d'organo;
Tromba – album degli Squallor del 1980.
Tromba – altro nome del padiglione di uno strumento musicale

Navi
Trombe – cacciatorpediniere francese della classe Bourrasque, successivamente italiano FR 31, restituito alla Francia dopo l'armistizio dell'8 settembre.

Fumetti 
 Il Tromba – serie a fumetti erotici edita dalla Edifumetto.